Grossmatt steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Belpberg BE im Kanton Bern, Schweiz
 eine Ortschaft in der Gemeinde Burgistein im Kanton Bern, Schweiz
 ein Bahnhof an der Bahnstrecke Munster–Col de la Schlucht im Elsass, in Frankreich